Людорфии () — род бабочек из семейства Парусники. Родовое название дано в честь Фридриха Августа Людорфа (1834—1891; Friedrich August Lühdorf), который жил и работал на Дальнем Востоке.

Виды 
Род включает следующие виды: 
 Luehdorfia chinensis (Leech, 1893)
 Luehdorfia puziloi (Erschoff, 1872)
 Luehdorfia longicaudata (Lee, 1982)
 Luehdorfia japonica (Leech, 1889)
 Luehdorfia taibai (Chou, 1994)

Ареал 
Китай, Корея, Дальний Восток России и Япония.

На территории России обитает только один вид — людорфия Пуцило.

Кормовые растения гусениц 
Растения родов: Asarum, Heterotropa, и Asiasarum (Aristolochiaceae)

Ссылки 
 Luehdorfia Crüger, 1878.

Примечания 

Парусники
Роды чешуекрылых